Andrea Holmes (1982-), sportive handisport canadienne
Andrea Holmes (1970-), gymnaste trampoliniste britannique